Hippen ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Hippen (1907–1979), von 1964 bis 1978 Bürgermeister der Stadt Aurich
 Reinhard Hippen (1942–2010), deutscher Grafikdesigner und Gründer des Deutschen Kabarettarchivs